Il singolare del torneo di tennis Medellin Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adriano Ferreira che ha battuto in finale Rogier Wassen 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Glenn Weiner (secondo turno)
 Assente
 Rogier Wassen (finale)
 Alejandro Aramburu (quarti di finale)

 Hideki Kaneko (quarti di finale)
 Adriano Ferreira (Campione)
 David Caldwell (primo turno)
 Mario Rincon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medellin Challenger 1998